Bachelier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Bachelier (1724–1806), französischer Maler
 Louis Bachelier (1870–1946), französischer Mathematiker
 Nicolas Bachelier (1487–1556), französischer Architekt und Bildhauer

Siehe auch:
 Bacheller
 Bacheler
 Bachelet
 Bachelor